La Coppa dei Campioni 1969-1970 fu la quindicesima edizione del torneo calcistico. Parteciparono 33 squadre: tutti i campioni nazionali aderirono infatti alla manifestazione. Il torneo venne vinto dal , che sconfisse in finale ai tempi supplementari il .

Per la prima volta il torneo venne vinto da una squadra dei Paesi Bassi. Ciò segnò l'inizio di un quadriennio di vittorie olandesi. In questa edizione del torneo la gara di spareggio venne completamente abbandonata in favore della regola dei gol fuori casa (con il sorteggio per lancio della monetina in caso di ulteriore parità).

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellini

Classifica marcatori 

Classifica dei principali marcatori del torneo:

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1970
 Coppa delle Coppe 1969-1970
 Coppa delle Fiere 1969-1970

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Edizioni della Coppa dei Campioni